Tabarin, nome d'arte di Antoine Girard, attore di strada francese (1584-1633)
Tabarin, tipo di locale notturno, di moda prima della seconda guerra mondiale, che prende il nome dall'attore francese
Tabarin di lusso, film diretto da Alfred Hitchcock (1928)
Tabarin, film diretto da Richard Pottier (1958)